Attack kan syfta på:

Attack (musikgrupp) – en popgrupp i Huddinge i Sverige
Attack (datortidning) – en svensk datortidning under tidigt 90-tal
Attackflygplan – stridsflygplan avsedda för understöd av marktrupper eller sjöstridskrafter
Attackhelikopter – en tungt beväpnad och bepansrad militär helikopter

Se även
 Anfall – artikeln omfattar även "flyganfall", "motanfall" och liknande definitioner
 Attac
 Under Attack – flera betydelser